Peter "The Dutch Lumberjack" Aerts (nacido el 25 de octubre de 1970) es un exluchador de K-1 profesional y de artes marciales de peso superpesado. Ha sido en tres ocasiones campeón del K-1 World Grand Prix y campeón mundial de Muay Thai.

Palmarés 

 2010 K-1 World GP Finalista
 2007 K-1 World GP Finalista
 2006 K-1 World GP Finalista
 1998 K-1 World GP Campeón
 1995 K-1 World GP Campeón
 1995 Campeón Mundial WMTA Muay Thai Súper Pesado
 1994 K-1 World GP Campeón
 1994 Campeón del The Night of the Stars
 1991 Campeón Mundial WMTA Muay Thai Pesado
 1990 Campeón Mundial IKBF Pesado

Récord

Récord en Artes Marciales Mixtas

Véase también 

 K-1 World Grand Prix

Enlaces externos 

 Página oficial de Peter Aerts
 Perfil de Peter Aerts en K-1sport.de

Kickboxers de los Países Bajos
Nacidos en Eindhoven